Чемпионат Чехии по мини-футболу — соревнование среди чешских мини-футбольных клубов. Его высшим дивизионом является Лига Футзалу 1, образованная в 1992 году. В сезоне 2015/16 в Лиге Футзалу 1 играет 12 клубов.

Чемпионы 

Чехия
Мини-футбол в Чехии
Мини-футбол